Олег Алексеевич Жаткин (р. 1948, Железногорск) — российский военный врач, доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор медицинской службы, академик РАЕН, академик МАНЭБ, начальник Томского военно-медицинского института (с 1992 по 2007 годы).

Биография 
Родился в 1948 году в Конышевском районе, Курская область, СССР в семье педагогов.
 служил в Группе советских войск в Венгрии.

Награды 
 Орден Почёта,
 Медаль «За заслуги перед Отечеством»,
 Медаль «За воинскую доблесть»,
 Медаль «За заслуги перед СибГМУ»,
 Наградной крест «За заслуги перед казачеством России» I степени,
 ещё примерно тридцать медалей и знаков отличия.

Ссылки 
 Олег Алексеевич Жаткин.
 Биография 
 Публикации О.А. Жаткина
 Медики России
 Департамент Здравоохранения Томской области

Выпускники Приволжского медицинского университета
Генерал-майоры медицинской службы (Российская Федерация)
Военные врачи СССР